Invincible-klass kan avse:

Invincible-klass (hangarfartyg), är en brittisk fartygsklass bestående av tre hangarfartyg i Royal Navy
Invincible-klass (slagkryssare), var en brittisk fartygsklass bestående av tre slagkryssare i Royal Navy